Molekulska formula -{C31H52N2O23}- se može odnositi na:

 Sijalil-Luis A
 Sijalil-Luis X